Лос Гусман има више значења:

 Лос Гусман, Ла Касета (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гусман (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гусман (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику